Deception Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Deception Bay, Queensland, ort, Queensland, 
 Deception Bay (vik i Queensland),

Kanada 

 Baie Déception, vik, Québec och Nunavut, 

Robotskapade Australienförgreningar